Sheffield Steel — 8-й студійний альбом Джо Кокерa, презентований 22 травня 1982 року на лейблі Island Records.

Список композицій

Додаткові композиції

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Island Records
Травень 1982